Bird (Seychellen), een eiland van de Seychellen
 Bird Island (Antigua en Barbuda), een eiland van Antigua en Barbuda nabij Antigua
 Bird Island (Nieuw-Zuid-Wales), een eiland in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 Bird Island (Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden), een eiland in de regio Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden
 Bird Island Nature Reserve, natuurreservaat in Zuid-Afrika
 Bird Island (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten
 Bird Island (Qinghaimeer), in het Qinghaimeer, China

Zie ook 
 Bird Islands (doorverwijspagina)
 Vogeleiland (doorverwijspagina)